Abraham Kumedor (25 februari 1985) is een Ghanees voetballer die anno 2011 uitkomt voor Sporting Charleroi. 

Kumedor, Abraham